Rudolf Wolf (astronoom) - Zwitsers astronoom en wiskundige
 Rudolf Wolf (typograaf) - Duits typograaf
 Rudolf Wolf (medisch fysicus) - Duits medisch fysicus
 Rudolf Wolf (ijshockeyspeler) - Duits-Tsjechisch ijshockeyspeler
 Rudolf Wolf (vormgever) - Nederlands vormgever en architect
 Rudolf Ernst Wolf - Duits constructeur en ondernemer
 Rudolf Robert Wolf - Duits kunstschilder